Kastrup kan verwijzen naar:
Luchthaven van Kopenhagen
Kastrup (Tårnby), een buitenwijk van Kopenhagen, in de gemeente Tårnby
Kastrup (parochie, Tårnby)
Kastrup (parochie, Vordingborg)
Kastrup (metrostation)